Альберсдорф:

 Альберсдорф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн
 Альберсдорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия